Le Parrain (The Godfather) est le nom de plusieurs œuvres qui sont liées entre elles :
Le Parrain (1969), un roman de Mario Puzo dont l'histoire est centrée sur une famille de mafiosi fictive dirigée par Don Vito Corleone.
Ce roman a donné lieu à la saga cinématographique Le Parrain, composée de :
 Le Parrain (1972), adaptation cinématographique du livre précédent, réalisée par Francis Ford Coppola et mettant en scène Marlon Brando et Al Pacino ;
 Le Parrain,  (1974), suite du film le Parrain, deuxième volet de la trilogie ;
 Le Parrain,  (1990), dernier volet de la trilogie inspirée de l'œuvre de Mario Puzo.
 Le Parrain (1977), mini-série pour la télévision reprenant les deux premiers films.

Les films précédents ont été adaptés en jeux vidéo
 Le Parrain (2006), une adaptation vidéoludique (jeu vidéo) du roman et du premier film.
 Le Parrain 2 (2009), une adaptation vidéoludique (jeu vidéo) du roman et des films.
 Le Parrain (1988), le deuxième album de la série de bandes dessinées Rantanplan.